Cherokee County er navnet på 8 counties i USA:

 Cherokee County, Alabama
 Cherokee County, Georgia
 Cherokee County, Iowa
 Cherokee County, Kansas
 Cherokee County, North Carolina
 Cherokee County, Oklahoma
 Cherokee County, South Carolina
 Cherokee County, Texas

 se også
 Cherokee (flertydig)